Red Star Football Club 93 – francuski klub piłkarski z siedzibą w podparyskim Saint-Ouen 
 Red Star OS – koreański system operacyjny